Engelhardia är ett släkte av valnötsväxter. Engelhardia ingår i familjen valnötsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Valnötsväxter
Engelhardia